Coit ist der Name folgender Personen:
 John J. Coit (1875–1910), Lokführer
 Joshua Coit  (1758–1798), amerikanischer Politiker
 Lillie Hitchcock Coit (1842–1929), amerikanische Mäzenin
 Margaret Coit (1919–2003), US-amerikanische Journalistin, Historikerin und Autorin
 Moses Coit Tyler (1835–1900), amerikanischer Historiker und Literaturwissenschaftler
 Stanton Coit (1857–1944), amerikanischer Menschenrechtler

Sonstiges:
 Coit Tower, Aussichtsturm in San Francisco

im NRHP gelistete Objekte:
 Coit Memorial Tower, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 07001468
 Coit Street Historic District, in New London, Connecticut, ID-Nr. 88000068

Siehe auch:
 Koit